Физкультура и спорт может означать:

 «Физкультура и спорт» — советское (затем российское) издательство по выпуску литературы по физической культуре и спорту.
 «Физкультура и спорт» — советский и российский иллюстрированный научно-популярный и литературно-художественный журнал.
  — популярный украинский иллюстрированный ежемесячник, орган Совета Союза спортивных обществ и организаций УССР, выходил в Киеве в 1957—1965 гг.

 Физическая культура и спорт, Физкультура — см. Физическая культура

См. также 
 Физическая культура и спорт в СССР
 Физическая культура и спорт в Узбекистане
 Спорт (значения)